Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Jay Clarke e Marcus Willis.

Łukasz Kubot e Marcelo Melo hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Oliver Marach e Mate Pavić con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-62, 3-6, 13-11.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (semifinale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (quarti di finale)
  Feliciano López /  Marc López (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno, ritirati)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi (terzo turno)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finale)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Qualificati 

  Johan Brunström /  Andreas Siljeström (secondo turno)
  Kevin Krawietz /  Igor Zelenay (primo turno)

<li>  Hugo Nys /  Antonio Šančić (terzo turno)
<li>  Hsieh Cheng-peng /  Max Schnur (primo turno)

Lucky loser 

  Sander Arends /  Peng Hsien-yin (primo turno)
  Ariel Behar /  Aljaksandr Bury (primo turno)

<li>  Ilija Bozoljac /  Flavio Cipolla (secondo turno)
<li>  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn (primo turno)

Wildcard 

  Jay Clarke /  Marcus Willis (terzo turno)
  Scott Clayton /  Jonny O'Mara (secondo turno)
  Brydan Klein /  Joe Salisbury (primo turno)

<li>  Thanasi Kokkinakis /  Jordan Thompson (secondo turno)
<li>  Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2017